Аскопе ()

 Аскопе — одна из 12 провинций региона Ла-Либертад в северо-западной части Перу.
 Аскопе — город в Перу, столица одноименной провинции.